Antonio Bellucci (1654-1726), graveur et un peintre italien.
 Claudio Bellucci (né en 1975), footballeur italien.
 Cleto Bellucci (1921-2013), prélat catholique italien.
 Franck Bellucci (né en 1966), écrivain, comédien et enseignant français. 
 Giovanni Bellucci (né en 1965), pianiste italien.
 Maria Teresa Bellucci (née en 1972), femme politique italienne.
 Monica Bellucci (née en 1964), actrice italienne.
 Niki Belucci, vrai nom Pósán Nikolett (née en 1983), DJette hongroise.
 Nikita Bellucci (née en 1989), actrice pornographique française.
 Sandro Bellucci (né en 1955), athlète italien.
 Thomaz Bellucci (né en 1987), joueur de tennis brésilien.

Voir aussi 
 
 
 Rossella Bellusci (née en 1947), photographe italienne.

Patronyme italien